|-
| 26301 Hellawillis||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26302 Zimolzak||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26303) 1998 SD144||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26304) 1998 SZ145||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26305) 1998 SH146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26306) 1998 SX147||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 26307 Friedafein||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26308) 1998 SM165||||16 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Нікол Данзл
|-
| (26309) 1998 TG||1998 TG||10 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26310) 1998 TX6||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26311) 1998 TR16||||14 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (26312) 1998 TG34||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26313) 1998 TK34||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 26314 Шкворецький (Skvorecky)||||16 жовтня 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (26315) 1998 UF4||||21 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26316) 1998 US16||||22 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (26317) 1998 UB17||||27 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26318) 1998 UC20||||28 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 26319 Miyauchi||||26 жовтня 1998||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (26320) 1998 UD27||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26321) 1998 VT5||||11 листопада 1998||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (26322) 1998 VS6||||12 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 26323 Wuqijin||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26324) 1998 VG16||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26325) 1998 VD29||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26326) 1998 VD36||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26327) 1998 VQ38||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26328 Літомишль (Litomysl)||1998 WQ||18 листопада 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (26329) 1998 WC1||||16 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26330) 1998 WN5||||20 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| 26331 Kondamuri||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26332 Alyssehrlich||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26333 Joachim||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26334 Melimcdowell||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26335) 1998 WT16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26336 Mikemcdowell||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26337 Matthewagam||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26338) 1998 WT35||||19 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26339) 1998 XT3||||9 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 26340 Євамаркова (Evamarkova)||||13 грудня 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (26341) 1998 XK9||||9 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26342) 1998 XM52||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26343) 1998 XB53||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26344) 1998 XS76||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26345 Gedankien||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26346) 1998 XF93||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26347) 1998 XU93||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26348) 1998 XO94||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26349) 1998 XR94||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26350) 1998 XU94||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26351) 1998 XG95||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26352) 1998 XJ95||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26353) 1998 YP||1998 YP||16 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26354) 1998 YJ4||||16 грудня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 26355 Ґрюбер (Grueber)||||23 грудня 1998||Лінц||Е. Мейєр
|-
| 26356 Авентіні (Aventini)||||26 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| 26357 Лягерр (Laguerre)||||27 грудня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (26358) 1998 YZ11||||26 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26359) 1998 YF12||||27 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26360) 1998 YL13||||17 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26361) 1999 AJ5||||10 січня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (26362) 1999 AC6||||7 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26363) 1999 AG6||||8 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26364) 1999 AH8||||13 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26365) 1999 AK21||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26366) 1999 AM21||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26367) 1999 CD1||||2 лютого 1999||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| 26368 Alghunaim||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26369) 1999 CG62||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26370) 1999 CJ62||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26371) 1999 CT64||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26372) 1999 CW69||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26373) 1999 CZ74||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26374) 1999 CP106||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26375) 1999 DE9||||20 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Чедвік Трухільйо,Джейн Лу
|-
| 26376 Робороса (Roborosa)||||11 березня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (26377) 1999 FH4||||16 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26378) 1999 GF35||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26379) 1999 HZ1||||20 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26380) 1999 JY65||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26381) 1999 KV15||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26382) 1999 LT32||||8 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26383) 1999 MA2||||20 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26384) 1999 QP2||||31 серпня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26385) 1999 RN20||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26386 Adelinacozma||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26387) 1999 TG2||||2 жовтня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (26388) 1999 TR105||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26389 Poojarambhia||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26390 Рушин (Rusin)||||19 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (26391) 1999 VN9||||8 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26392) 1999 VT10||||9 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 26393 Scaffa||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26394 Kandola||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26395 Megkurohara||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26396 Chengjingjie||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26397 Carolynsinow||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26398) 1999 VL188||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26399 Rileyennis||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26400 Roshanpalli||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

26300